Przezdzieccy herbu Łada – polski ród szlachecki
 Przezdzieccy herbu Prus I – polski ród szlachecki
 Przezdzieccy herbu Roch III – polski ród szlachecki